ЗИЛ-29061 (ПЭМ-1М) — советский шнекороторный снегоболотоход поисково-спасательного комплекса 490, предназначен для поиска космонавтов в труднодоступных районах.

Шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ-29061 входит в состав поисково-спасательного комплекса повышенной проходимости «Синяя птица», выпущенного в период с 1980 по 1991 годы ограниченной партией всего в 20 штук. Комплекс был разработан и изготовлен Специальным конструкторским бюро (СКБ) АМО ЗИЛ по заказу Главного конструктора ракетных и космических программ С. П. Королёва, и был предназначен для поиска и эвакуации космонавтов, спускаемый аппарат которых приземлился в труднодоступном для любого другого транспорта месте.

Поисково-спасательный комплекс «Синяя птица» включает в себя три авиатранспортабельные амфибийные машины — грузовой автомобиль ЗИЛ-4906 с открытой палубой для перевозки спускаемых аппаратов и крановой установкой для их погрузки, пассажирский автомобиль ЗИЛ-49061 с закрытым салоном и малую поисковую машину — шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ-29061 с роторно-винтовым движителем. Эта спасательная машина перевозится в транспортном положении на палубе грузовой машины и может сгружаться на землю с использованием бортовых грузоподъемных средств. Роторно-винтовая амфибия ЗИЛ-29061 расширила возможности комплекса в особо сложных условиях движения и предназначен для эвакуации космонавтов, приземлившихся в труднодоступных местах, где проходимость колесных или даже гусеничных вездеходов недостаточна.

Корпус и движители выполнены из алюминиевого сплава, а борта и кабина — из стеклопластика.
В движение вездеход приводится двумя двигателями ВАЗ мощностью 77 л. с. каждый.

Шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ-29061 конструкции ОГК СКБ ЗИЛ состоит на вооружении подразделений Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны России.

Технические характеристики 
 Экипаж — 2 чел.
 Длина — 4860 мм
 Ширина — 2390 мм
 Высота — 2200 мм
 Масса — 1855 кг
 Грузоподъёмность — 397 кг
 Максимальная скорость движения, км/ч:
 на воде — 13
 на болоте — 12
 на снегу — 25

Примечания

Ссылки 
 Данилов Р. Г. Серийный шнекоход: Автомобили для бездорожья // Техника и вооружение, вчера, сегодня, завтра, 2011, № 6. — С. 33-38.
 История разработки
 Шнекороторные вездеходы ЗИЛ
 Видеоролик на YouTube
 ЗИЛ-4906 «Синяя птица»

Вездеходы
Автомобили ЗИЛ